

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 5
 Osowa Góra (niem. Hoheneiche) – jednostka urbanistyczna (osiedle) Bydgoszczy, w jej zachodniej części, nad Kanałem Bydgoskim.
 Osowa Góra – część miasta Mosina
 Osowa Góra – część wsi Osówiec w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Sicienko w sołectwie Osówiec.
 Osowa Góra (kaszb. Koszkaniô) – część wsi Chmielno, w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Chmielno, na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wchodzi w skład sołectwa Chmielno.
 Osowa Góra (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Òsowô Góra) – część wsi kaszubskiej Kosowo w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Przodkowo, na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Obiekty kolejowe 
 Osowa Góra – nieczynna końcowa stacja linii kolejowej z Puszczykówka, znajdująca się w Mosinie, ok. 1,5 km od szczytu Osowej Góry.
 Bydgoszcz Osowa Góra – przystanek kolejowy na Osowej Górze w Bydgoszczy, województwie kujawsko-pomorskim. Ostatnia stacja na terenie Bydgoszczy przed wyjazdem z miasta na zachód w kierunku Piły.

Wzniesienia 
 Osowa Góra – wzniesienie o wysokości 131,2 m n.p.m. w woj. wielkopolskim, na terenie miasta Mosina (Pożegowo), najwyższe wzniesienie w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Oddziela Kotlinę Śremską od Pojezierza Poznańskiego.
 Osowa Góra – wzniesienie Wysoczyzny Drohiczyńskiej, położone w woj. podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Mielnik

Zobacz też 
 Osowa